Керексу́ры (херексуры, ) — погребальные сооружения в виде грунтово-каменных насыпей высотой от одного до двух—трёх метров, находящиеся на территории Монголии и южносибирских регионов России (Алтай, Тува, Забайкалье).

Описание 
Вокруг насыпи располагается оградка, выложенная в виде круга (диаметром до 20 метров) или квадрата из камней небольших размеров. Иногда внутри круга камнями выложены цепочки в виде радиально расходящихся «лучей» или «дорожек».

Керексуры сопровождаются небольшими каменными кольцами, выкладками, жертвенниками, погребениями культуры плиточных могил. Располагаются одиночно или в группе, на характерных участках рельефа — на склонах и у подножия сопок.

Керексуры могут быть как с захоронениями, так и без них. Датируются более ранним временем, чем захоронения культуры плиточных могил (конец II — начало I тыс. до н.э.), временем позднего бронзового века и начальным периодом скифской эпохи. Захоронения монголоидов на грунте, в ямах. Нередко встречаются курганы с более поздними впускными погребениями. При раскопках обнаруживаются артефакты бронзового века до предметов современности. Часть культуры керексуров может принадлежать к протомонголам.

В середине 1980-х годов археолог Ю. С. Худяков выявил сопряженность оленных камней с керексурами на территории Монголии и  Забайкалья. На основании этого предложил их объединить в рамках одной культуры, назвав её «культурой херексуров и оленных камней».

Историк-номадик К.Куксин связывает керексуры с древней домонгольской цивилизацией степи, никак не связанной собственно с монголами и о которой монголы ничего не знали, потому что оказались в степи после того, как степь обезлюдела в результате почти столетней засухи. Возможно керексуры это часть скифской культуры.

Палеогенетика 
Палеогенетиками в захоронениях средней/поздней бронзы определены митохондриальные гаплогруппы A+152+16362, A+152+16362+16189, B5b1, C, C4a1+195, C4a1a1, C4a2a1, C4a2c, C4a2c1, D4, D4b1a2a, D4c1, D4j5, D5a2a, F2a, G2a, G3a, T1a1, U2e1, U5a2d1 и Y-хромосомные гаплогруппы J1a2 (J-P58), R1a1a1b2a2a (R-Z2123), N1c1 (N-L395, N-M46), N1c1a (N-M178), Q1a (Q-M1117; Q-L472), Q1a1 (Q-Y706; Q-F1096), Q1a1 (Q-L475; Q-L53), Q1a2 (Q-L56; Q-M346), Q1a2a1 (Q-L54), Q1a2a1c (Q-L334; Q-L330).

Происхождение названия 
Термин введён в оборот в 1880-х годах Г. Н. Потаниным.

Существует несколько версий о происхождении названия, среди которых общее место — двусоставность слова. Часто встречается связь с древними кыргызами: так, Б. Я. Владимирцов писал: «Дербеты называют их киргизовыми гнёздами ("киргиз-ур").

Галерея

Примечания

Литература 
 Боковенко Н. А. Новые памятники радиальной конструкции эпохи поздней бронзы в Центральной Азии. // // Комплексные общества Центральной Евразии в III—I тысячелетии до н. э. Челябинск, 1999. С. 175—176.
 Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992.
 Епимахов А. В. Погребальные памятники синташтинского времени (архитектурно-планировочное решение) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Материалы конференции. Часть V, кн. 1. Челябинск, 1995. С. 43 — 47.
 Ермолаева А. С. Памятники переходного периода от эпохи бронзы к раннему железу // Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. Алма-Ата, 1987. С. 64 — 94.
 Зданович Г. Б., Зданович Д. Г. Протогородская цивилизация «Страна городов» Южного Зауралья (опыт моделирующего отношения к древности) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Материалы конференции. Часть V, кн. 1. Челябинск, 1995. С. 48 — 62.
 Комарова М. Н. Своеобразная группа энеолитических памятников на Енисее // Проблемы западносибирской археологии. Эпоха камня и бронзы. Новосибирск, 1983. С. 76 — 90.
 Коновалов П. Б. Культура курганов-керексуров Центральной Азии // Проблемы археологии степной Евразии. Тез. конф. Кемерово, 1987. С. 120—124.
 Кореняко В. А. О социологической интерпретации памятников бронзового века (погребения дандыбай-бегазинского типа). СА, № 2, 1990. С. 28 — 40.
 Мерперт Н. Я. К вопросу о древнейших круглоплановых укрепленных поселениях Евразии // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Материалы конференции. Часть V, кн. 1. Челябинск, 1995. С.116 — 119.
 Молодин В. И., Комиссаров С. А. Андроноидный могильник на территории Восточного Туркестана (Синьцзяна) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том VI. Новосибирск, 2000. С. 342—349.
 Савинов Д. Г., Рева Л. И. К вопросу о ритуальных памятниках эпохи бронзы Южной Сибири // Культура древних народов Южной Сибири. Барнаул, 1993.
 Хаврин С. В. Памятники андроновской культуры на территории Северного Китая // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию М. П. Грязнова. СПб, 1992. С. 45 — 46.
 Хань Кансинь. Исследование человеческих останков из могильника Гумугоу на реке Куньцюэхэ в Синьцзяне // Каогу Сюэбао, № 3, 1986 (на кит. яз.)
 Худяков Ю. С. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С.136 — 162.
 Цыбиктаров А. Д. О датировке херексуров в Южной Бурятии, Северной и Центральной Монголии // Хронология и культурная принадлежность археологических памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Тез. конф. Барнаул, 1988. С. 130—132.
 Цыбиктаров А. Д. Херексуры Бурятии, Северной и Центральной Монголии // Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995. С. 38 — 47.
 Цыбиктаров А. Д. Культура плиточных могил Монголии и Забайкалья. Улан-Удэ, 1998. 287 с.
 Цыбиктаров А. Д., Кузнецов Д. В. Открытие курганов монгун-тайгинского типа на юге Бурятии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том VI. Новосибирск, 2000. С. 429—434.
 Чугунов К. В. Выделение погребальных памятников аржанского этапа в Туве // Вторые исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Часть 2. Тез. конф. Омск, 1992. С. 78 — 79.
 Bokovenko N.A., Legrand S. Das karasukzeitliche Graberfeld Ancil Con in Chakassien. // Eurasia Antiqua. Band 6. Mainz am Rhein, 2000. S. 209—248.
 Čugunov K.V. Der skythenzeitliche Kulturwandel in Tuva. // Eurasia Antiqua. Band 4. Mainz am Rhein, 1998. S.273 — 308.
 Han Kangxin. The Study of Ancient Human Skeletons from Xinjiang. China // Sino-Platonic Papers. V.51. 1994.
 Jettmar K. Fortified «Ceremonial Centres» of the Indo-Iranians // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981. С. 220—229.
 Mei Jianjun, C.Shell. The existence of Andronovo cultural influence in Xinjiang during the 2nd millennium BC // Antiquity. Vol. 73, № 281, 1999. P. 570—578.
 Pulleyblank E. Chanese and Indo-Europeans // Journal of the Royal Asiatic Society. 1966. № 1 — 2. P. 9 — 39.
 Shu Takahama, Toshio Hayashi, Д. Эрдэнэбаатар Preliminary Report of the Archaeological Investigations in Ulaan Uushig I (Uushigiin Övör) in Mongolia // Archaeological Bulletin Kanazawa University, vol.28. 2006

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080504165550/http://archaeology.itcwin.com/articles/A76.htm

Доисторическая Монголия
Археологические объекты в Монголии
Археологические объекты Бурятии
Могильники